Мордухо́вич: 
 Мордухович, Абрам Ильич (1922—2013) — участник ВОВ. Почетный гражданин городов Биробиджан и Кладно.
 Мордухович, Александр Михайлович (род. 1946) — композитор, заслуженный работник культуры России.
 Мордухович, Мирон Владимирович (1929—2015) — советский и российский архитектор, почётный гражданин Липецка.